Джакопи́но де́лла Ска́ла (, ? — до 1248 года) — купец, ростовщик и политический деятель средневековой Италии, из рода Скалигеров.

Биография 
Сын Леонардино делла Скала и внук Болдуина делла Скала. В отличие от деда сначала не занимался политикой, посвятив себя торговли шерстью. Долгое время оставался купцом среднего достатка.
Впоследствии стал участвовать в политике на стороне гибеллинов. От императора Фридриха II Гогенштауфена получил должность имперского викария крепости Остилио, а затем стал подестай города Череа.
Лишь в конце жизни сумел значительно улучшить финансовое положение, установив выгодные торговые контакты с купцами Венецианской республики, породнившись с патрицианским родом Джустиниани. Умер между 1228 и 1248 годами.

Семья 
1. Жена: Элиза Суперби
дети:
Мастино (?—1277)— синьор Вероны (1260-1277)
Альберто (?—1301) — синьор Вероны (1277—1301)
Бокка (?—1269)
Гвидо (?—1273) — епископ Вероны
2. 2-я жена: Маргарита Джустиниани
дети:
Манфредо делла Скала — епископ Сен-Дени

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
Mario Carrara, Gli Scaligeri, Varese, Dell'Oglio, 1966.
G. M. Varanini, Gli Scaligeri 1277-1387, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1988.
A. Castagnetti e G. M. Varanini, Il veneto nel medioevo: Dai Comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, Verona, Banca Popolare di Verona, 1991.
A. Castagnetti e G. M. Varanini, Il Veneto nel medioevo: Le signorie trecentesche, Verona, Banca Popolare di Verona, 1995.

Ссылки 
 Генеалогия семьи Скалигеры
 Скалигеры

Умершие в XIII веке
Государственные деятели Средневековья
Скалигеры